Der Begriff Rückschluss bezeichnet folgende Begriffe:

 Der Eisenrückschluss bei einer elektrischen Maschine
 Abduktion: wörtlich etwa das Wegbewegen von einer 'normalen' Position
 Der direkte Schluss in der Statistik
 Die Rückrechnung, mit der auf frühere Datenlagen geschlossen werden kann.